Kostrivnica je ime več naselij:

 Kostrivnica, Šentjur
 Spodnja Kostrivnica
 Zgornja Kostrivnica